Due Madonne ima više značenja:
 Due Madonne, Mantua
 Due Madonne, Modena